Mužská dvouhra Mallorca Championships 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do singlové soutěže mallorského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Po zrušení v sezóně 2020 pro pandemii covidu-19 se jednalo o úvodní ročník konaný v přímořském letovisku Santa Ponsa v Calvii. 

Vítězem se stal druhý hráč světa Daniil Medveděv z Ruska, jenž ve finále zdolal Američana Sama Querreyho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si po triumfu na marseillském Open 13 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a první na trávě. Na cestě do finále zahrál Querrey 65 es, což znamenalo v průměru 21 na zápas. Medveděv se snažil servis amerického hráče eliminovat a obdržel 11 es. Sám jich nastřílel 10 a posledním z nich zakončil zápas.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Mallorca Championships
ATP Tour 2021
Tenis ve Španělsku v roce 2021